Konopka může být:

 konopka (Linaria) –  rod ptáků z řádu pěvců, z čeledi pěnkavovitých
 konopka žlutozobá (Linaria flavirostris)
 konopka obecná (LInaria cannabina)
 konopka šedohlavá (Linaria yemenensis)
 konopka somálská (Linaria johannis)

 příjmení osob
 Bogdan Konopka (1953–2019) – polský fotograf
 Gerhard Konopka (1911–1997) – německý důstojník, nositel Rytířského železného kříže
 Harald Konopka (* 1952) –  německý fotbalista
 Henryk Konopka (1821–1892) – polský šlechtic a politik
 Józef Konopka (1821–1892) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Magda Konopka (* 1943) –  italská herečka
 Michal Konopka (* 1966) –  český šachista
 Mikuláš Konopka (* 1979) –  slovenský sportovec, atlet, vrhač koulí
 Zenon Konopka (* 1981) –  kanadský hokejista

 název rybníka
 Konopka (Heřmanův Městec) – rybník v Heřmanově Městci

 název vodního toku
 Konopka (přítok Podolského potoka) – potok v okrese Chrudim

Slovenská příjmení